Hot Summer pode referir-se a:

Música

Canções
 Hot Summer — canção do girl group Monrose.
 Hot Summer — canção do girl group f(x).

Desambiguação